Энтони Хайман (Anthony (Tony) Arie Hyman; род. 27 мая 1962, Хайфа, Израиль) — британский цитолог. Доктор философии (1988), профессор, член Лондонского королевского общества (2007), иностранный член НАН США (2020). Директор и научный член  (с 1998). Профессор Дрезденского технического университета.

Биография 
Изучал биологию и зоологию. Окончил Университетский колледж Лондона (бакалавр зоологии с отличием, 1984). В 1981 году работал там исследовательским ассистентом. Степень доктора философии по молекулярной цитологии получил в кембриджском Кингс-Колледже в 1988 году (научный руководитель — ). В 1988—1992 гг. — постдок Калифорнийского университета в Сан-Франциско (в лаборатории профессора ).

Затем возвратился в Европу, в 1993—1997 гг. — групп-лидер EMBL в Гейдельберге, в 1998—1999 гг. — приглашенный старший учёный.

С 1999 года — директор-основатель  в Дрездене, в 2010—2013 гг. — управляющий директор.

Профессор Дрезденского технического университета (2002).
Член EMBO (2000) и ASCB (1996).

В 2022 году получил премию Кёрбера за открытие нового состояния биологической материи — нестабильного немембранного конденсата белков во внутриклеточной жидкости, который позволяет лучше понять болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

Супруга — американский учёный Сьюзан Итон (1959—2019), двое детей.

Награды и отличия 
  (2003)
 Премия имени Лейбница (2011)
  Леопольдины (2017)
 Премия Уайли (2020)
  (2020)
  (2021)
 Премия Кёрбера (2022)

Примечания

Ссылки 
 Hyman, Anthony A. | Max-Planck-Gesellschaft
 Group Leader: MPI-CBG
 Anthony A Hyman, PhD | The Vallee Foundation
 The NOMIS Foundation - Anthony Hyman
 Anthony Hyman • iBiology

Цитологи
Члены Лондонского королевского общества
Доктора философии по цитологии
Члены EMBO
Лауреаты премии имени Лейбница
Лауреаты премии Уайли
Награждённые золотой медалью EMBO
Биологи Великобритании
Лауреаты премии Кёрбера
Персоналии:EMBL